Denz steht für:

 Denz (Unternehmen), Film- und Fernsehtechnikunternehmen
 Denz (Rapper), schwedischer Rapper aus Stockholm

Denz ist außerdem der Familienname folgender Personen:
 Adolf Denz (* 1935), deutscher Semitist
 Cornelia Denz (* 1963), deutsche Physikerin
 Egon Denz (1899–1979), österreichischer Jurist, Politiker (NSDAP) und SS-Führer
 Hermann Denz (1949–2008), österreichischer Soziologe
 Ludwig Denz (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Manuela Denz (* 1964), Schauspielerin
 Nico Denz (* 15. Februar 1994), deutscher Radrennfahrer
 Peter Denz (1940–2022), deutscher Ingenieur, Erfinder, Unternehmer und Oscar-Preisträger
 Silvio Denz (* 1956), Schweizer Unternehmer
 Wilhelm Denz (1852–1929), Schweizer reformierter Pfarrer

Siehe auch:
 Dens
 Dentz